Уијораре има више значења:

 Уијораре (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уијораре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику